Adrián Campos Suñer – dirigente sportivo e pilota automobilistico spagnolo
 Luigi Suñer – commediografo italiano
 Ramón Serrano Súñer – politico spagnolo